Тімоті — чоловіче ім'я, англійська форма імені Тимофій
 Тімоті — тауншип у США, у штаті Міннесота
 Тімоті — черепаха, що прожила близько 165 років

Див. також 
 Тіматі
 Тіматін